Miejscowości w Polsce
 Duża Kolonia – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Bronisław w woj. kujawsko-pomorskim w pow. radziejowskim, w gminie Dobre
 Duża Kolonia – część wsi Szyce w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Duża Kolonia – część wsi Snochowice w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Duża Kolonia – część wsi Rosko w woj. wielkopolskim w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń